

Codici 
 SDJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sendai (Giappone)

Religione 
 S.d.J. – Serve di Gesù
 S.d.J. – Serve di Gesù della Carità